Petrovice est un toponyme qui peut désigner :

Petrovice, une localité de la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Petrovice, un quartier de Prague ;
 Petrovice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Petrovice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Petrovice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Petrovice u Sedlčan, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Petrovice, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Petrovice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Petrovice, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Petrovice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Petrovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Petrovice I, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Petrovice II, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Petrovice u Karviné, une commune du district de Karviná, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Petrovice u Sušice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 České Petrovice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Hraničné Petrovice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Velké Petrovice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Petrovice, une commune du district de Bytča, dans la région de Žilina.

Homonymie de localités en  Tchéquie